Вигнерс (), в России часто Вигнер () — латышская фамилия. Известные носители:
 Вигнерс, Эрнестс (1850—1933) — латвийский композитор и дирижёр.
 Вигнерс, Леонидс (1906—2001) — его сын, латвийский композитор и дирижёр.
 Вигнерс, Иварс (1940—2007) — его сын, латвийский композитор.

См. также 
 Вигнер